Marisa Jossa (1938-), mannequin italien.
Mario Jossa, architecte italien.